Nisís Vóïdhi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Vous, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Nisída Vóïdi, ö, Joniska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar